Henry Shaw kan syfta på bland andra:

* Henry Shaw (1788–1857), amerikansk politiker
 Henry Shaw (1800–1889), brittisk-amerikansk botaniker
 Henry Marchmore Shaw (1819–1864), amerikansk politiker
 Henry Selby Hele-Shaw (1854–1941), brittisk ingenjör och universitetslärare